Влад III (), кнез и војвода Влашки, познат и као Влад Цепеш (рум. -{Vlad Ţepeş}- — Влад Набијач) или Влад Дракула (рум. -{Vlad Dracula}-), био је влашки војвода, који је владао Влашком у три наврата: 1448, 1456–1462. и 1476. године.  Познат је по томе што је током своје владавине наводно спроводио сурове методе у одбрани од османских освајања, нарочито набијањем на колац, пре свега османлијских заробљеника и њихових помагача. Такође је познат и као инспирација за име вампира у роману Дракула ирског књижевника Брема Стокера.

Његов отац, Влад II Дракул је био члан Реда Змаја, који је основан да заштити хришћанство у Источној Европи. Влад је поштован као народни херој у Влашкој, као и у другим деловима Европе због заштите хришћанске популације северно и јужно од Дунава. Значајан број обичног народа и осталих бојара (племића) преселио се северно од Дунава до Влашке и препознали су га као лидера у одбрани од Османлија.

Име Влада Цепеша налази се и на списку дародаваца манастира Хиландара на Светој Гори.

Име 

Његово пуно име је Владислав III Дракула. Током свог живота, потписивао се у латинским документима као Wladislaus Dragwlya, vaivoda partium Transalpinarum (1475).

Његов отац Влад II, који је примљен 1431. као члан у Ред Змаја, носио је надимак Дракул, што значи змај. Дракула је генитивна форма речи Дракул, што значи да је он Владислав (од) Дракула. Реч Dracu на румунском има значење за ђавола, што је касније довело до погрешних тумачења како је Владислав заправо био ђаво.

Надимак Набијач се везује за сурове методе набијањем на колац противника, које је наводно користио, али му је додељен постхумно, спомиње се тек негде око 1550. Пре тога, међутим, био је познат као Kazıklı Bey (Казика беј) како су га називали у Османском царству.

Младост и породица 

Рођен је 1431. у тврђави Сигишоара у Трансилванији. Отац му је био Влад II Дракул, а мајка молдавска принцеза Снежана. Имао је старијег брата Мирчу (Мирослава) и млађег полубрата Радуа (Радослава). Исте године када је рођен, његовог оца је у Нирнбергу немачки цар и угарски краљ Жигмунд Луксембуршки увео у војни хришћански Ред Змаја.  Поверен му је задатак борбе с Османлијама на граници Трансилваније и Влашке. Влад Дракул је 1436. збацио Александра Алдеу са престола Влашке и постао влашки кнез. Када се учврстио на престолу видео је да се равнотежа снага мења у корист османског султана Мурата II. Склопио је са Турцима савез против Жигмунда. Године 1438, је учествовао са Османлијама у нападу на Трансилванију, а пратили су га синови Владислав и Мирослав. У том походу је често спашавао хришћане од турског заробљеништва и то је довело до тога да Османлије посумњају у његову оданост. Влад II и његови синови Владислав III и Радослав су приликом посета Мурату 1444. заробљени. Након краткотрајног заточеништва Влад II се заклео на верност султану и као доказ оданости оставио своје синове као таоце.

Друга супруга Влада III Дракуле је била Илона Силађи из Трансилваније, са њом је имао двојицу синова.

Талац Османског царства 

Влад III и његов млађи полубрат Раду су послани у Егригиз у Малој Азији и стављени у кућни притвор. Тамо су научили турски језик, а Дракула је, наводно посматрајући турске методе мучења, и сам развио јак осећај за окрутност. Насупрот слепој послушности свог полубрата који је прихватио ислам, Дракула је уливао страх својим чуварима својом непопустљивошћу, иако је често био бичеван и мучен. У међувремену, његов отац Влад II се вратио на влашки престо и обновио своју претходну заклетву припадника Реда Змаја. Иако оклевајући, придружио се борби против Османлија, а заклетве дате османском султану разрешио га је папа. Његов син Мирча је активно учествовао у великом крсташком походу 1443. у којем је Османлијама отета тврђава Ђурђу. Међутим, поход на Варну 1444, иако је дошао до Црног мора, завршио је као потпуни неуспех. Дракул и Мирча су оптуживали вођу похода Јаноша Хуњадија (јул. Сибињанин Јанко) за пораз и он је осуђен на смрт, али је због ранијих заслуга помилован. Хуњадијеве присталице су 1447. убиле Влада II Дракулу, а Мирчу су ослепели и живог закопали. После смрти Влада II Османлије су желеле да врате Влада III у Влашку и да подрже његов повратак на престо у нади да ће остати њихов савезник.

Владавина 

Влад III је успео да побегне из логора османске војске и да побегне код ујака принца Богдана II, владара Молдавије са чијим сином Стефаном наставља образовање у манастиру Сучава. Убрзо је уверио Јаноша Хуњадија у своју одлучност у супротстављању османском напредовању и уз његову помоћ се вратио на престо Влашке. Ступивши на престо, Влад III је започео са преуређивањем спољне и унутрашње политике. Познат је по свом ослањању на обичан народ и народну милицију, која је чинила главнину његове војске. Извршио је реформу Влашке у корист народа, а на штету бојара, поделом земље и права. Укинуо је феудалну обавезу и дао статус слободних војника, свима који су били спремни да се по позиву прикључе народној милицији и борби против Османлија. Практиковао је изненадне и ноћне нападе, а у једном таквом походу на табор османске војске, замало му је утекао и сам султан Мехмед II. Наводно, након тог ноћног упада, Мехмед II се повукао са својом војском, заплашен својом замало погибијом, као и шумом османских војника набијених на колац - све што је преостало од претходног османског похода. Након тог успеха, Влад III је постао пуноправни члан Реда Змајева уз додатак Дракул, али ће се и надаље потписивати као Vladislaus Drakulya.

Влад III је одбијао да носи круну, већ је као симбол власти носио капу — црну шубару са брошем (заправо прстен са црвеним рубином на златној осмокракој звезди, са бисерима на крацима, кроз који су била провучена орлова пера и на тај начин би био закачен о шубару). Том прстену, али и драгом камену су приписивана посебна својства, јер је поседовао редак облик шестокраког астеризма, ао пореклу испредане легенде. У случајевима одсуства Влада III, капа би била постављена на стуб на средини трга, а случају његове смрти била би дата његовом од народа изабраном наследнику. Овај симбол влашке власти биће последњи пут виђен на портрету Михајла Храброг (Михај Витеазул), кнеза Влашког (1593—1601).

Легенда о његовој праведности и борби против Османлија, и даље је жива у предању народа Горја и Баната (у садашњој Румунији и Војводини), насупрот медијским причама о вампиризму и окрутности. То предање и народне легенде, популарисаће касније Николај Чаушеску (председник Румуније, 1965-1989) и сам рођен у Влашком горју, у покушају да оправда и учврсти своју владавину.

Смрт 

Постоји неколико варијаната приче о смрти Влада III. Најраширеније је веровање да је погинуо децембра 1476. године у борби против Османског царства у близини Букурешта. Друга верзија је да су га убили нелојални влашки бојари, баш пре него што је победио Османлије на бојном пољу, или у лову. Постоје такође и тврдње да је пао у боју, окружен телима својих верних молдавских телохранитеља (јединице које му је позајмио кнез Стефан III Молдавски остале су са Владом након што се Стефан Батори вратио у Трансилванију). Други пак тврде да је Влада у тренутку тријумфа убио један од његових људи. Једина неоспорна чињеница јесте да су Османлије одсекли Владу главу и послали је у Истанбул сачувану у меду, где ју је султан приказивао на коцу као доказ да је Казика беј коначно мртав.

Претпоставља се да је сахрањен у близини манастира Комана (округ Ђурђу) који је основао управо Влад III 1461. Већина румунских историчара сматрају да се ту налази његова вечна кућа.

Замак Бран 

Иако не постоји никакав доказ да је Влад Цепеш икада крочио ногом у Бран, овај замак се рекламира и као „Дракулин замак“, под изговором да је управо Бран послужио као инспирација Брему Стокеру за писање романа Дракула, те да је овај замак описан у роману као дом фиктивног грофа вампира. Међутим, не постоје никакви докази да је Стокер уопште знао за постојање замка Бран, а име замка не помиње се нигде у роману.

У замку Бран налази се и поставка везана за историјску личност Влада Цепеша, као и за Стокеровог грофа Дракулу, и мада је поставка о Цепешу оправдана изузетним историјским значајем ове личности за просторе Влашке и Трансилваније, поставка везана за Стокеровог фиктивног вампира служи чисто као маркетиншки мамац за стране туристе.

Породично стабло

Галерија слика

Види још 
 Дракула, роман.
 Измишљени лик Дракула.
 Дракула, хорор филм из 1992. који је режирао Франсис Форд Копола.

Референце

Литература 

 
 
 
 
 
 Ștefan Andreescu - Vlad Țepeș (Dracula). Între legendă și adevăr istoric.
 Denis Buican - Dracula și avatarurile sale, Bucuresti, Scripta, 1993.
 Denis Buican- Metamorfozele lui Dracula, Bucuresti, Scripta, 1996.
 Neagu Djuvara -De la Vlad Țepeș la Dracula Vampirul, Editura Humanitas. 
 Florin Andreescu - România - Vlad Țepeș - Dracula, Editura Ad Libri
 Ileana Toma - Singurătatea lui Vlad Țepeș, Editura Didactică și Pedagogică, 2001.
 Florin Șperlea - De la Vlad Țepeș la Ceaușescu, Editura Corint, 2001.
 Emil Stoian - Vlad Țepeș - mit și realitate istorică, Editura Albatros
 Radu Florescu - The Life and Times of the Historical Dracula, curs de istorie, 1988, Boston College
 Nicolae Stoicescu: Vlad Țepeș. Bukarest 1976 (engl. Ausgabe 1978: Vlad Țepeș : prince of Walachia) [Beides nur noch antiquarisch]
 Dieter Harmening: Der Anfang von Dracula. Zur Geschichte von Geschichten, 1983.
 
 Matei Cazacu: L’Histoire du Prince Dracula en Europe centrale et orientale (XVe siècle), 1988.
 Buican (Denis): Dracula de Vlad l'Empaleur à Staline et Ceaușescu, La Garenne-Colombes, Éditions de l'Espace européen, 1991.
 
 V. Mărculeț, A.V. Ștefănescu, S. Ion, Gherghina Boda, G. Marcu, M. Chiriac, Elena-Gabriela Maximciuc, I. Mărculeț, S. Stoica, Dicționarul domnilor Țării Românești și ai Moldovei, Ed. Meronia, București, 2009.
 Denis Buican : Les Métamorphoses de Dracula. L'histoire et la légende, Paris, Le Félin, 1993.
 
 Academia Româna (Académie Roumaine): Istoria Românilor vol.IV (Histoire des Roumains), Bucarest, Editura Enciclopedicǎ, 2001.
 
 Constantin Dobrila : Entre Dracula et Ceaucescu. La tyrannie chez les Roumains, Bucarest, Institut culturel roumain, 2006.
 Dracula.Woiwode und Vampir. hsg. von Wilfried Seipel, Ausstellung. Kunsthistorisches Museum, Sammlungen Schloss Ambras, bearbeitet von Margot Rauch, Alfred Auer, Veronika Sandbichler, Katharina Seidl, Thomas Kuster. Innsbruck.

Спољашње везе 

 „Дракула - жртва пропаганде“, Танјуг, Вечерње новости, репортаже, 15. јул 2010.
 Влад Цепеш - Дракула између јунака и вампира 
 Влад Дракула III.
 Владова историја
 Трибина „Легенда о Дракули: Влад Цепеш између историје и мита”

Рођени 1431.
Умрли 1476.
Кнежеви Влашке
Витезови Дракони
Витешки ред Змаја
Вампири
Басараб
Династија Дракулести